Il campionato mondiale di pallavolo maschile è una competizione pallavolistica per squadre nazionali, organizzata con cadenza quadriennale dalla FIVB.

Edizioni

Medagliere

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni